Brusino Arsizio – comune svizzero del Canton Ticino
 Brusino – frazione del comune italiano di Cavedine in Trentino
 Brusino – località abitata del comune bulgaro di Ivajlovgrad nel distretto di Haskovo